Coningham peut se référer à :

Patronyme 
  (1863-1939), joueur de cricket australien ;
 Arthur Coningham (1895-1948), officier de la Royal Air Force ;
  (1965-), archéologue britannique ;
  (1805-1884), homme politique britannique.

Toponyme 
 , localité de la Tasmanie.

Voir aussi